Ersingen kommt als Ortsname mehrfach vor:

 Ersingen (Erbach), Stadtteil und Dorf von Erbach im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ersingen (Kämpfelbach), Gemeindeteil und Dorf von Kämpfelbach im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Ersingen, deutscher Name des Ortsteils Erzange der Stadt Serémange-Erzange im Département Moselle (Lothringen), Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Ersigen
 Ertingen
 Erzingen